Piazzini ist der Familienname von:

Carmen Piazzini (* 1939), argentinische Pianistin
Fabrice Piazzini (* 1965), Schweizer Skispringer